Fernando Pessoa, Portugees dichter
 Hélder Câmara, Braziliaans geestelijke
 João Pessoa, Braziliaanse stad
 Nelson Pessoa, Braziliaanse springruiter